Сен-Жуст-сюр-Дів () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 110 км на схід від Нанта, 50 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 404,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жуст-сюр-Дів на сайті французького Національного інституту географії.
 Сен-Жуст-сюр-Дів на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жуст-сюр-Дів на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара